Az 1945-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság a tizenharmadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. A jelentkező csapatokat három csoportba osztották, a csapatok egy kört játszottak. A csoportok első helyezettjei játszhattak a bajnoki címért.

A BSzKRt SE neve Előre SE lett.

Tabella

I. csoport

II. csoport

III. csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Helyosztó mérkőzés 
A Herminamezei AC nem állt ki, ezért a másik két csapat játszott csak a bajnoki címért. Bár a III. csoportot a BSE II. nyerte, a döntőn már BSE-ként szerepeltek.

1. helyért: Előre SE-BSE 32:31

Források 
Népsport 1945.08.01. (csoportok) 1945.09.12. (döntő)

1945